Sud lingvistikasi

 uz — языковой код по ISO 639-1 для узбекского языка;
 .uz — интернет-домен первого уровня для Узбекистана.

См. также 
 Уц (значения)